Лос Аројос има више значења:

 Лос Аројос (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Аројос (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аројос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аројос (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аројос (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аројос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аројос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аројос (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аројос, Ла Баха де Сан Фелипе (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Аројос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аројос (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аројос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Аројос, Сексион Хуарез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Аројос (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Аројос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Аројос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аројос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Аројос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Аројос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аројос (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аројос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аројос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аројос (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Аројос, Сан Мигел (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику